2 miejscowości w Polsce:
 Ziemnice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Kunice
 Ziemnice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna

Zobacz też: Zimnice Małe, Zimnice Wielkie